Amerikai Egyesült Államok
 Shiloh (DeKalb megye, Alabama)
 Shiloh (Marengo megye, Alabama)
 Shiloh (Florida)
 Shiloh (Georgia)
 Shiloh (Illinois)
 Shiloh (Indiana)
 Shiloh (Kentucky)
 Shiloh (Mississippi)
 Shiloh (New Jersey)
 Shiloh (Montgomery megye, Ohio)
 Shiloh (Richland megye, Ohio)